Ågerup kan syfta på:

Ågerups säteri – en herrgård i Sjöbo kommun

Personer
Bengt Ågerup
Karl Ågerup